

Biografia 
Nato e cresciuto ad Addis Abeba, in Etiopia, esordisce nel cinema con il film The 11th hour, che vince nel 2005 numerosi premi nei festival internazionali. Nel 2010 gira Lezare, un cortometraggio presentato alla 21ª edizione del Festival del cinema africano, d'Asia e America Latina di Milano.

Fonda in quel periodo la Zeleman Production, una casa di produzione etiope che realizza documentari, film per la TV e programmi radiofonici.

È inoltre direttore di un festival di cortometraggi ad Addis Abeba.

Filmografia 
 The 11th hour (2005)
 Lezare - cortometraggio (2010)
 Adamt - cortometraggio (2013)

Note

Collegamenti esterni